cult (cultuur)
 zie ook: cultfilm
 Cult (Haute-Saône), een gemeente in Frankrijk
 The Cult, een rockband uit Engeland
 cultus (verering), voor de religieuze "cult"
 Cult (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2013